40 велича́йших панк-альбо́мов всех времён по ве́рсии журна́ла Rolling Stone () — список о главных музыкальных альбомах в истории панк-музыки, опубликованный 6 апреля 2016 года журналом Rolling Stone. Список включал в себя как «классические» релизы культовых панк-групп (The Stooges, Ramones, Sex Pistols, The Clash и др.), так и альбомы, относящиеся к другим ответвлениям панк-рока: постпанк, нью-вейв, прото-панк, поп-панк, хардкор-панк, постхардкор и альтернативный рок.

Список подвергался критике сразу же после выпуска, в том числе и со стороны читателей журнала: уже 13 апреля того же года был опубликован новый список «Топ-10 лучших панк-альбомов всех времен» по версии читателей журнала Rolling Stone, куда были включены альбомы London Calling The Clash, Rocket to Russia Ramones, Raw Power The Stooges и Young Loud and Snotty Dead Boys, которые не были включены в первоначальный список.

Статистика 
Подавляющее количество альбомов, включённых в список, составляют пластинки 1970-х годов — преимущественно групп Соединённых Штатов, где и зародилась «первая панк-музыка»: в список включены 5 альбомов ранней панк-сцены Нью-Йорка, один из которых — «Ramones» — занял первое место (всего в списке 7 альбомов групп из Нью-Йорка). 8 альбомов в списке представлены группами калифорнийского панка, 3 альбома — из штата Вашингтон, 3 альбома — из города Вашингтон, 2 альбома — из штата Огайо.

Помимо альбомов из Америки, в списке представлены 9 альбомов из Великобритании (4 из которых вошли в первую десятку) и всего лишь один альбом из Канады — «Deep Fantasy» группы White Lung 2014 года.

Список альбомов

См. также 
 50 величайших поп-панк-альбомов по версии журнала Rolling Stone
 40 величайших эмо-альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone

Примечания

Ссылки 
 Список на сайте журнала Rolling Stone

040 40 величайших панк альбомов